Okręty US Navy o nazwie USS  "Dennis J. Buckley":
 Pierwszy USS "Dennis J. Buckley" (DE-553) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowa została przerwana w 1944.
 Drugi  był niszczycielem. W służbie w latach 1945-73.

Dennis J. Buckley